Die 2. Liga 2006/07 war die 59. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 28. Juli 2006 und endete am 9. Juni 2007.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Aus der 3. Liga waren aufgestiegen: Stal Stalowa Wola, Odra Opole, Miedź Legnica, Unia Janikowo, ŁKS Browar Łomża und Kmita Zabierzów. Als Absteiger aus der Ekstraklasa kam Polonia Warschau hinzu.

Zawisza Bydgoszcz zog in der Winterpause zurück und stand als erster Absteiger fest. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wurde infolge des Korruptionsskandals in die vierte Liga, Górnik Polkowice in die dritte Liga versetzt. Als sportlicher Absteiger kam noch Miedź Legnica hinzu.

Von den drei Vereinen, die in die Relegation gegen den Abstieg kämpften, stieg nur Unia Janikowo ab. Stal Stalowa Wola konnte sich dagegen durchsetzten. Kmita Zabierzów profitierte als Verlierer, da Pogoń Stettin als Absteiger aus der Ekstraklasa keine Lizenz erhielt.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 24. und 27. Juni 2007 statt.

 
|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07